Escalade (von lateinisch scalae „Leiter“) steht für:
 Überwinden der Wälle und Bastionen mit Hilfe von Sturmleitern, siehe Fachbegriffe Festungsbau #E
 Escalade de Genève, jährliches Fest in Genf
 Escalade Peak, Berg im Australischen Antarktis-Territorium
 Cadillac Escalade, amerikanischer SUV